Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2019 war die zwölfte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 25. Februar bis 2. März 2019 in Chanty-Mansijsk statt.

Weltmeister wurde der Titelverteidiger Iossif Abramow durch einen 6:2-Finalsieg gegen den Moldauer Sergei Kryzhanovsky. Der 17-jährige Russe war damit nach Jewgeni Stalew (2000) der zweite Spieler, der einen WM-Titel im Russischen Billard zweimal in Folge gewann und der erste Spieler, dem dies in dieser Disziplin gelang. Zugleich wurde er der jüngste Zweifachweltmeister im Russischen Billard.

Die Kirgisen Kanat Sydykow und Dastan Lepschakow teilten sich als Halbfinalisten den dritten Rang. Lepschakow hatte zwei Jahre zuvor das Finale gegen Abramow verloren. Die beiden Teilnehmer aus Deutschland, Vitali Gerber und der für die USA antretende Dieter Johns, mussten 0:6-Auftaktniederlagen hinnehmen.

Modus 
Die 85 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Gespielt wurde auf sechs Gewinnspiele.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Runde 3 bis Finale

Finale 
Im Endspiel traf der Titelverteidiger Iossif Abramow auf den Moldauer Sergei Kryzhanovsky, der drei Monate zuvor zum zweiten Mal nach 2014 Weltmeister in der Disziplin Freie Pyramide geworden war. Auch für den Russen war es das dritte WM-Finale, nach seinem Kombinierte-Pyramide-Erfolg 2017 war er 2018 Vizeweltmeister in der Dynamischen Pyramide geworden.

Den besseren Start in das Finale legte Abramow hin, der mit 1:0 vorlegte und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich schließlich mit 3:1 in Führung ging. Kryzhanovsky verkürzte noch einmal zum 2:3, doch Abramow gewann die folgenden drei Spiele und sicherte sich mit dem 6:2-Sieg seinen zweiten Weltmeistertitel. Mit 17 Jahren, 10 Monaten und 21 Tagen war er zu diesem Zeitpunkt der viertjüngste Weltmeister im Russischen Billard. Lediglich Nikita Liwada (2011), Älichan Qaranejew (2008) und er selbst (2017) hatten in jüngerem Alter einen WM-Sieg erzielt.

Einzelnachweise 

2019
Billardveranstaltung 2019
Billardturnier in Chanty-Mansijsk